Marktrock Leuven
 Marktrock Poperinge